Arondismentul Toul (în ) este un arondisment din departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Colombey-les-Belles
 Cantonul Domèvre-en-Haye
 Cantonul Thiaucourt-Regniéville
 Cantonul Toul-Nord
 Cantonul Toul-Sud

Comune 

Toul